Бирзек () — многозначный термин:

Топонимы 
 Бирзек — средневековый замок в Швейцарии.
  — историческая область в Швейцарии.

Персоналии 
 Франц Ксавер фон Бирзек — немецкий дипломат и автор мемуаров.
 Генрих Бернгард фон Бирзек — немецкий писатель и государственный деятель.